ASPD ist eine Abkürzung für:

 Alte Sozialdemokratische Partei Deutschlands, eine in der Krise der Weimarer Republik gegründete „rechtssozialdemokratische“ Partei
 Antisocial personality disorder, eine auch im deutschen Sprachraum häufige Abkürzung für Antisoziale Persönlichkeitsstörung
 Artificially Selected Proteins/Peptides Database, eine Datenbank, die Daten von full-length proteins, Proteindomänen und Peptiden beinhaltet.

ASPD